Vago steht für:
 Laser Vago, ein Skiff der Laser-Bootsklasse

Vago ist der Familienname folgender Personen:
 Antal Vágó (1891–1944), ungarischer Fußballspieler  
 Pierre Vago (1910–2002), französischer Architekt
 Raphael Vago (* 1946), israelischer Historiker

Siehe auch:
 Vågø, eine dänische Bezeichnung für die färöische Insel Vágar.
 Vágó